Липск () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Августовский повят, Подляское воеводство. Население — 5724 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бартники
 Долинчаны
 Дульковщызна
 Ячники
 Ялово
 Ясёново
 Колёне-Липск
 Копчаны
 Красне
 Курянка
 Лихосельце
 Липск-Мурованы
 Любиново
 Липщаны
 Нове-Лесьне-Бохатеры
 Новы-Липск
 Новы-Рогожын
 Подволкушне
 Раковиче
 Рогожынек
 Рыгалувка
 Сюлко
 Скеблево
 Солоевщызна
 Старе-Лесьне-Бохатеры
 Старожыньце
 Стары-Рогожын
 Волкуш
 Выжарне
 Жабицке

Соседние гмины 
 Гмина Домброва-Белостоцка
 Гмина Новы-Двур
 Гмина Пласка
 Гмина Штабин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства
Августовский повет